Рамичи может означать:

 Рамичи (Баня-Лука) — село в общине Баня-Лука (Республика Сербская, Босния и Герцеговина)
 Рамичи (Хаджичи) — село в общине Хаджичи (Федерация Боснии и Герцеговины, Босния и Герцеговина)

См. также 
 Горни-Рамичи
 Дони-Рамичи